Хондекутер () — нидерландская фамилия. Носители:

 Хондекутер, Гиллис Клас де (ок. 1575—1638) — нидерландский живописец и рисовальщик.
 Хондекутер, Гисберт де (1604—1653) — нидерландский живописец.
 Хондекутер, Мельхиор де (1636—1695) — нидерландский художник-анималист.